Giuseppe Sacchi – sindacalista e politico italiano
 Giuseppe Sacchi – imprenditore, regista e produttore televisivo italiano
 Giuseppe Sacchi – educatore e pedagogista italiano
 Giuseppe Sacchi – calciatore italiano